Afhankelijkheid kan zijn:

 emotionele afhankelijkheid;
 sociale afhankelijkheid;
 een synoniem voor verslaving;
 een afhankelijk gebied is een gebied dat niet onafhankelijk is, maar tot een andere staat behoort.